Louis Cornellier, professeur et chroniqueur littéraire Québécois, Le Devoir
Manon Cornellier, journaliste québécoise, Le Devoir

Homonymie de patronyme